Klipfontein steht für:

geographische Objekte in Südafrika
 Klipfontein (Nordkap), Ort in der Lokalgemeinde Kamiesberg
 Klipfontein (Westkap), Ort in der Lokalgemeinde Cederberg
 Klipfontein (Tshwane), Siedlung von Soshanguve, Metropolgemeinde Tshwane

 Klipfontein (Kapstadt), Stadtteil von Kapstadt
 Klipfontein (Mangaung), Siedlung in der Metropolgemeinde Mangaung
 Klipfontein, Siedlung in der Lokalgemeinde Alfred Duma, Provinz KwaZulu-Natal
 Klipfontein Siedlung nördlich von KwaMhlanga in der Lokalgemeinde Thembisile Hani, Provinz Mpumalanga
 Klipfontein (Farm), Farm bei Tulbagh, Provinz Western Cape
 Klipfontein, landwirtschaftliche Lokalität in Jacobsdal, Lokalgemeinde Letsemeng, Provinz Free State
 Klipfontein Bird Sanctuary, Vogelschutzgebiet bei der Stadt Vryheid, Provinz KwaZulu-Natal

Klipfontein steht für:
 MS Klipfontein (1939), ein niederländisches Passagierschiff